Загоскін:

 Загоскін Іліодор Іліодорович (1851–1919) — російський архітектор.
 Загоскін Сергій Іліодорович (1836–1904) — російський архітектор.

Російські прізвища